Де́рен — поверхневий шар ґрунту, вкритий травою і трав'янистими рослинами та переплетений живим і мертвим корінням, пагонами і кореневищами багаторічних трав.
 Дере́н (Cornus) — рід рослин родини деренових. В Україні — один представник дерен справжній — кущ або невелике деревце.